Романия ():
 Романия — название Римской империи.
 Романия — самоназвание Византии в средние века.
 Романия — наименование территорий к северо-востоку от Македонии, захваченных Османской империей, обычно называемых Румелией (Страной ромов/румов, т.е. греков).
 Романия — название восточной части полуострова Пелопоннес в эпоху венецианского господства (ЭСБЕ).
 Романия — горный массив и историческая область в Боснии и Герцеговине.
 Романия — именование всех территорий, говорящих на романских языках.
 Старая Романия — территории Европы, где романская речь сохраняется ещё со времён Римской империи.

См. также 
 Румыния — государство на юго-востоке Европы.
 Эмилия-Романья — область в Италии.